Paragnathites voironensis är en ringmaskart som beskrevs av du Chêne in du Chêne 1974. Paragnathites voironensis ingår i släktet Paragnathites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
voironensis